Крутиховський — російське прізвище, що походить від назви рідного гнізда своїх предків — Крутихінської слободи, розташованої на території нинішньої Курганської області Російської федерації.

Жіноча форма — Крутиховська.

Походження 

Прізвище Крутиховський бере свій початок від старовинного роду зауральських священнослужителів — Крутиховських.
 
Сама ця назва, а від-так прізвище Крутиховські отримали від назви рідного гнізда своїх предків — Крутихінської слободи, розташованої на території нинішнього Далматовського району Курганської області Російської федерації.

У 1685 році поряд з володіннями Далматовського Успенського монастиря, на правому березі річки Ісеті, двома верстами нижче впадання в неї річки Крутіхи у Тобольському повіті, Шадринський козачий син Семен Белошейкін заснував слободу з острогом. Деякий час нова слобода називалася за іменем засновника Белошейкіна і навіть Вилковою, але потім за нею закріпилася остаточна назва — Крутихінська. Незабаром в слободі заклали дерев'яну церкву на честь Володимирської ікони Божої Матері.

Відомі носії 
 Крутиховська Зінаїда Олександрівна (1916—1986) — українська радянська геофізик, геологиня, доктор геолого-мінералогічних наук (1971), професор (1972), Заслужений діяч науки УРСР (1979).

Примітки